Pronk ist der Familienname folgender Personen:

 Bert Pronk (1950–2005), niederländischer Radrennfahrer
 Cornelis Pronk, holländischer Maler, Zeichner und Porzellanmaler

 Jos Pronk (* 1983), niederländischer Radrennfahrer
 Matthé Pronk (* 1974), niederländischer Radrennfahrer
 Mattheus Pronk (1947–2001), niederländischer Radrennfahrer und Vater von Jos und Matthé Pronk
 Rob Pronk (1928–2012), niederländischer Jazzmusiker
 Ruud Pronk (* 1931), niederländischer Jazzmusiker
 Ton Pronk (Anton Pronk; 1941–2016), niederländischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Bronk